Hancock Hill bezeichnet mehrere Erhebungen:

In Australien:
 Hancock Hill (South Australia)
 Hancock Hill (Western Australia)

In den Vereinigten Staaten:
 Hancock Hill (Indiana)
 Hancock Hill (Kansas)
 Hancock Hill (Worcester County, Massachusetts)
 Hancock Hill (Norfolk County, Massachusetts)
 Hancock Hill (Mississippi)
 Hancock Hill (Oregon)
 Hancock Hill (Texas)

Siehe auch:
 Hancock Mountain
 Hancock Peak
 Mount Hancock